Lancaster har flere betydninger:

 Lancaster (slægt) – Huset Lancaster, en engelsk slægt
 Avro Lancaster – Engelsk bombefly fra 2. verdenskrig
 Burt Lancaster – Amerikansk skuespiller

Steder

Australien 
 Lancaster, Victoria

Canada 
 Lancaster, New Brunswick
 Lancaster, Ontario
 Lancaster Sound, i Nunavut

England 
 Lancaster, Lancashire – by i England
 Lancaster University
 Hertugdømmet Lancaster – en kongelig besiddelse i England

USA 
 Lancaster, Californien – by i Californien
 Lancaster, Illinois
 Lancaster, Huntington County, Indiana
 Lancaster, Jefferson County, Indiana
 Lancaster, Kansas
 Lancaster, Kentucky
 Lancaster, Massachusetts
 Lancaster, Minnesota
 Lancaster, Missouri
 Lancaster, New Hampshire
 Lancaster, New York (by)
 Lancaster, Ohio
 Lancaster, Oregon
 Lancaster, Pennsylvania
 Lancaster, South Carolina
 Lancaster, Texas
 Lancaster, Virginia
 Lancaster, Wisconsin
 Lancaster Junction, Wisconsin
 Lancaster County, Nebraska
 Lancaster County, Pennsylvania
 Lancaster County, South Carolina
 Lancaster County, Virginia